Příjmení Kaindl má více nositelů:

 Anton Kaindl (1902 – 1948), poslední velitel koncentračního tábora Sachsenhausen
 Dominik Kaindl (1891 – 1973), německý katolický teolog, cisterciák a církevní historik
 Raimund Friedrich Kaindl (1866 – 1930), německý historik

Bavorská příjmení